Алексе́й Ша́хматов — русские имя и фамилия. Известные носители: